Adolf Scherbaum ist der Name folgender Personen:

* Adolf Scherbaum (Trompeter) (1909–2000), böhmischer Trompeter
 Adolf Scherbaum (Komponist) (1931–2003), österreichischer Komponist, Flötist, Maler und Grafiker